O ATP de Itaparica foi uma competição de tênis disputada na ilha de Itaparica no estado brasileiro da Bahia entre as décadas de 1980 e 1990. Foi um dos mais importantes torneios da história do tênis brasileiro. Nessa competição, Andre Agassi conquistou o seu primeiro título como profissional com apenas 17 anos.

História 
Conhecido por vários nomes, fazia parte do circuito de tênis 1986-1989 e do ATP Tour, em 1990. Foi jogado ao ar livre em quadras duras.

Um brasileiro chegou à final, Luiz Mattar, em 1987, quando foi batido por Andre Agassi. Em 1990, Mats Wilander venceu seu último torneio da carreira.

Finais

Simples

Duplas

Itaparica
Torneios de tênis na Bahia
Itaparica
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil